HMS Cornwallis (1777)  – galea da 5 cannoni acquistata nel 1777e venduta nel 1782.
 HMS Cornwallis (1781)  – nave da 14 cannoni varata nel 1781, affondata in Atlantico nel 1782.
 HMS Cornwallis (1801)  – vascello da 54 cannoni varato nel 1801, rinominato HMS Akbar nel 1806 e demolito nel 1862.
 HMS Cornwallis (1813)  – vascello da 74 cannoni varato nel 1813, convertito in pontone nel 1865 e rinominato HMS Wildfire nel 1916, demolito nel 1957.
 HMS Cornwallis (1901)  – nave da battaglia della classe Duncan, varata nel 1901 e affondata da un sommergibile tedesco nel 1917.